Die WorldSkills 2009 wurden vom 1. bis 7. September 2009 in Calgary ausgetragen. Sie fanden nach 1999 in Montreal zum zweiten Mal in Kanada statt. Erwartet wurden ungefähr 1000 Teilnehmer aus 50 Ländern, die in 45 Berufsdisziplinen um Weltmeistertitel kämpften.

Dieser internationale Berufswettbewerb ist ein Leistungsvergleich nicht-akademischer Berufe für Lernende und junge Berufsleute bis 23 Jahre.

Medaillenspiegel

Weblinks 

 WorldSkills 2009 Calgary (englisch)
 WorldSkills International (englisch)
 SkillsGermany
 SkillsAustria
 SwissSkills

Einzelnachweise 

Wettbewerb